Сезон 2012/13 Первой Лиги по футболу (именуемая Npower Первая Лига по имени спонсора) — это 8-й сезон Первой футбольной лиги под её нынешним названием и 20-й сезон в этом формате. Сезон стартовал 18 августа 2012 года и завершился 27 апреля 2013 года.

Изменения в составе Лиги 
Изменения по сравнению с сезоном 2011/12 коснулись следующих команд:

В Первую Лигу 
Выбыли из Чемпионшипа
 Портсмут
 Ковентри Сити
 Донкастер Роверс

Повышение из Второй Лиги
 Суиндон Таун
 Шрусбери Таун
 Кроули Таун
 Кру Александра

Из Первой Лиги 
Повышение в Чемпионшип

 Чарльтон Атлетик
 Шеффилд Уэнсдей
 Хаддерсфилд Таун

Выбывание во Вторую Лигу

 Уиком Уондерерс
 Честерфилд
 Эксетер Сити
 Рочдейл

Таблица Лиги 

Обновлено на 3 мая 2015 года. Источник: Би-би-си Спорт
Правила для классификации: 1) Очки; 2) Разница мячей; 3) Количество забитых мячей
(С) Чемпион; (О) плей-офф победитель; (P) повышение; (R) понижена.

Плей-офф

Обзор команд

Стадионы и вместимость

Персонал и спонсоры

Тренерские изменения

Результаты

Статистика сезона

Бомбардиры 

 — Включая 1 гол за Карлайл Юнайтед
 — Включая 11 голов за Сканторп Юнайтед

Передачи

Хет-трики

Статистика 
 Первый гол сезона: Дэвид Макаллистер (Шеффилд Юнайтед) против Шрусбери Таун (18 августа 2012)
 Самый быстрый гол сезона: 56 секунд, Адж Леитч-Смит (Кру Александра) против Сканторп Юнайтед (21 августа 2012)
 Самый поздний гол сезона: 95 минут и 26 секунд, Пэдди Мэдден (Карлайл Юнайтед) против Портсмута (25 августа 2012)
 Наибольшая разница мячей: 5 голов
 Престон Норт Энд 5-0 Хартлпул Юнайтед (18 сентября 2012)
 Хартлпул Юнайтед 0-5 Ковентри Сити (17 ноября 2012)
 Суиндон Таун 5-0 Транмир Роверс (21 декабря 2012)
 Суиндон Таун 5-0 Портсмут (1 января 2013)
 Самый крупный счёт: 8 голов
 Шеффилд Юнайтед 5-3 Борнмут (1 September 2012)
 Наибольшее кол-во мячей, забитых одной командой: 5 голов
 Брентфорд 5-1 Кру Александра (25 августа 2012)
 Шеффилд Юнайтед 5-3 Борнмут (1 сентября 2012)
 Престон Норт Энд 5-0 Хартлпул Юнайтед (18 сентября 2012)
 Кроли Таун 2-5 Транмир Роверс (22 сентября 2012)
 Хартлупул Юнайтед 0-5 Ковентри Сити (17 ноября 2012)
 МК Донс 5-1 Колчестер Юнайтед (24 ноября 2012)
 Ковентри Сити 5-1 Уолсолл (8 декабря 2012)
 Суиндон Таун 5-0 Портсмут (1 января 2013)
 Колчестер Юнайтед 1-5 Транмир Роверс (23 февраля 2013)
 Наибольшее кол-во мячей, забитых проигравшей командой: 3 гола
 Шеффилд Юнайтед 5-3 Борнмут (1 сентября 2012)

Матчи «на ноль» 
 Больше всего сухих матчей: 21
 Шеффилд Юнайтед
 Меньше всего сухих матчей: 5
 Сканторп Юнайтед

Нарушения 
 Больше всего жёлтых карточек (клуб): 92
 Олдэм Атлетик
 Больше всего жёлтых карточек (игрок): 12
 Гарри Артер (Борнмут)
 Больше всего красных карточек (клуб): 7
 Ноттс Каунти
 Больше всего красных карточек (игрок): 3
 Энтони Кей (МК Донс)

Награды

Ежемесячные награды

Другие награды

Примечания

Ссылки 

2012
Футбол в Англии в сезоне 2012/2013
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013